El término cardo puede hacer referencia a:

Orden del Cardo, una orden de códigos de caballería asociada con Escocia.
Cardo, una parroquia del concejo asturiano de Gozón, en España.
Cardo, un término empleado en la planificación urbanística en el Imperio romano.
Cardo, un tipo de planta con muchas especies distintas.
Cardo, una divinidad romana.
Cardo, serie de televisión española.
Cardo, coreógrafo y bailarín español.

Puede también referirse a varias especies de plantas

 Nombre común del cactus Cylindropuntia rosea.
 El nombre común de la planta Argemone ochroleuca
 El nombre común de la planta Carduncellus monspelliensium.
 El nombre común de la planta Carlina lanata.
 El nombre común de la planta Carthamus lanatus.
 El nombre común de la planta Centaurea calcitrapa.
 El nombre común de la planta Centaurea pullata.
 El nombre común de la planta Cirsium echinatum
 El nombre común de la planta Cirsium ehrenbergii.
 El nombre común de la planta Cirsium eriophorum.
 El nombre común de la planta Cnicus benedictus.
 El nombre común de la planta Cynara cardunculus.
 El nombre común de la planta Dipsacus fullonum.
 El nombre común de la planta Echium vulgare.
 El nombre común de la planta Eryngium bourgatii.
 El nombre común de la planta Eryngium campestre.
 El nombre común de la planta Galactites elegans.
 El nombre común de la planta Onopordum acanthium.
 El nombre común de la planta '''''Sonchus asper.